Шыганак — название населённых пунктов в Казахстане:
 Шыганак — посёлок в Мойынкумском районе Жамбылской области.
 Шыганак — село в Сарысуском районе Жамбылской области.
 Шыганак — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.